4145 Maximova è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2717946 UA e da un'eccentricità di 0,1995448, inclinata di 4,86251° rispetto all'eclittica.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1981
Maximova